Il singolare del torneo di tennis President's Cup 2008, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Andrej Golubev che ha battuto in finale Laurent Recouderc 1-6, 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Dmitrij Tursunov (secondo turno)
 Denis Istomin (secondo turno)
 Andrej Golubev (Campione)
 Michail Elgin (secondo turno)

 Danai Udomchoke (primo turno)
 Assente
 Jurij Ščukin (secondo turno)
 Laurent Recouderc (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

President's Cup 2008